Thalia puede referirse a:

 Thalía, cantante y actriz mexicana;  
 Talía, musa artística de la mitología griega (orig. Thalia); 
 Thalia, planta marantácea; 
 (23) Talía, asteroide también conocido como Thalia; o
 Thalia, una de las tres gracias (o cárites).